Фимбрия (Fimbria; мн.ч.: fimbriae) е име на:

 Фимбрия (биология), бактерия (Микробиология)
 Fimbriidae genus, фамилия от клас миди

Римско име 
 Гай Флавий Фимбрия (консул 104 пр.н.е.), юрист, оратор, консул 104 пр.н.е,
 Гай Флавий Фимбрия (легат) († 84 пр.н.е.), пълководец, легат 86 пр.н.е. против Митридат VI
 Луций Флавий Фимбрия, суфектконсул 71 г.